Владимир Шиловский:
 Шиловский, Владимир Петрович (1927—2021) — советский военачальник, генерал-полковник.
 Шиловский, Владимир Степанович (граф Васильев-Шиловский; 1852—1893) — композитор-любитель, ученик П. И. Чайковского.